Miejscowości w Polsce:
 Drzeńsk Mały
 Drzeńsk Wielki